Чемпионат Европы по снукеру 2010 года () проходил с 27 мая по 5 июня в Румынии. Победителем чемпионата среди мужчин стал 15-летний бельгиец Люка Бресель, обыгравший в финале голландца Роя Столка со счётом 7:4. В женской части турнира также победила снукеристка из Бельгии Уэнди Янс; в финале она выиграла у Дианы Статежни со счётом 5:3.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Также, параллельно проходил другой турнир — International Play Offs, победитель которого получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон. Примечательно, что чемпион Европы в мужском разряде также должен был автоматически перейти в мэйн-тур, но победитель этого турнира, Люка Бресель, по причине своего возраста (на тот момент ему было 15 лет) по британскому законодательству не смог получить статус профессионала, что необходимо для принятия в тур.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 64 игроков были разбиты на 8 групп, в каждой группе снукеристы играли по 7 матчей. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по 4 человека, набравших наилучшие показатели в группе. Матчи группового этапа и 1/16 финала игрались до 4 побед, 1/8—1/4 — до 5, полуфиналы — до 6, финал — до 7.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 24 игрока были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые 3. Все матчи группового этапа и 1/8 финала (в 1/8-й не участвовали первые четыре номера посева) проходили до 3 побед, четвертьфиналы и полуфиналы — до 4; финал проводился до 5 побед.

Призовой фонд 

Мужской турнир:
 Победитель: € 2 000+трофей
 Финалист: € 1 000+трофей
 Участие в 1/2: € 500
 Участие в 1/4: € 250
 Высший брейк: € 200+трофей
 Общий призовой фонд: € 5 200Женский турнир:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей
 Общий призовой фонд: € 2 600

Турнир для ветеранов:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей
 Общий призовой фонд: € 2 600

 Результаты 

 Чемпионат среди мужчин 

 Плей-офф 

 Финал 

 Другие турниры 
Параллельно с мужским и женским чемпионатами Европы проходили два других турнира — Мастерс (для ветеранов) и International Play Offs. Также в 2010 году (но в другое время и в другой стране) проходили командный чемпионат Европы и чемпионат среди юниоров (до 19 лет). Оба эти турнира не были включены в общую программу, но также считаются частью чемпионата Европы.

 Мастерс 

 Финал 
 Даррен Морган 6:0 Джо Делэни 

 International Play Offs 

 Финал 
 Курт Мэфлин 5:2 Алекс Борг 

 Командный чемпионат Европы 

 Финал Мужской турнир

 10:6 ()

Женский турнир 5:1 ()

 Чемпионат среди юниоров 

 Финал 
 Джек Джонс 6:4 Энтони Макгилл 

 Брейки в мужском турнире 
 141, 119, 111, 107 Дэвид Хоган
 141''', 111, 101 Кулдеш Джохал
 135, 129, 118, 111, 102 Джейми Джонс
 129, 109 Алекс Борг
 128 Руне Кампе
 121 Эндрю Паджетт
 116 Кшиштоф Врубел
 113, 104 Гэри Кроуфорд
 113 Дункан Беццина
 110 Кевин ван Хоув
 105 Лассе Мюнстерманн
 103 Курт Мэфлин
 101 Михал Зелински

Брейки в женском турнире 
 68, 56, 44, 41, 39, 39, 39, 37, 35, 34, 33, 32 Уэнди Янс
 48, 34, 31 Диана Статежни
 42, 41, 34 Анна Мажирина
 38 Ольга Митрофанова
 36 Инесса Лукашевска
 35 Ева Павиньска
 32, 30 Татьяна Васильева

Примечания

Ссылки 
 Новости чемпионата на Pro Snooker Blog
 Результаты чемпионата на Global Snooker

Чемпионат Европы по снукеру
2010 год в снукере
Май 2010 года
Июнь 2010 года
Чемпионаты Европы в Румынии
Спорт в Румынии в 2010 году
снукер
Международные спортивные соревнования в Бухаресте